Stahlberg steht für:

Gemeinde und Ortsteil:
 Stahlberg, Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Stahlberg (Bärenstein), Ortsteil von Bärenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Stahlberg (Rübeland) (525,2 m), im Harz bei Rübeland (Oberharz am Brocken), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Stahlberg (Nordpfälzer Bergland) (488,6 m), im Nordpfälzer Bergland nahe Kernort von Stahlberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Stahlberg (Külsheim) oder Kapellenberg (377,4 m), bei Uissigheim (Külsheim), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stahlberg (Heckershausen) (347,9 m), Ausläufer des Staufenbergs bei Heckershausen (Ahnatal), Landkreis Kassel, Hessen
 Stahlberg (Vorderpfalz) (133,5 m), Ostschulter des Wörschbergs in der Vorderpfalz bei Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Düne Stahlberg I (133,0 m), Binnendüne nahe Wixhausen (Darmstadt), Hessen
 Düne Stahlberg II (ca. 130 m), Binnendüne nahe Wixhausen (Darmstadt), Hessen
 Stahlberg (Friedersdorfer Forst) (85,2 m), im Friedersdorfer Forst nahe Hartmannsdorf (Spreenhagen), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Stahlberg (Vorsfelder Werder) (77 m), im Vorsfelder Werder zwischen Brackstedt, Kreuzheide, Tiergartenbreite und Velstowe (Wolfsburg), Niedersachsen

Bergwerke:
 Grube Stahlberg, ehemaliges Bergwerk bei Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Grube Stahlberg, ehemaliges Bergwerk bei Müsen (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weißer Stahlberg, ehemaliges Bergwerk bei Rübeland (Oberharz am Brocken), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Sonstiges:
 Burg Stahlberg, Burgruine bei Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Stahlberg Verlag, Karlsruhe
 Stahlberg Stiftung, Hamburg

Familienname:
 Alexander Stahlberg (1912–1995), deutscher Offizier 
 Dagmar Stahlberg (* 1956), deutsche Sozialpsychologin
 Dominik Stahlberg (* 1977), deutscher Bildhauer
 Henning Stahlberg (* 1965), deutscher Physiker
 Hermann Stahlberg (1920–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Horst Stahlberg (* 1937), deutscher Tennisspieler
 Ingeborg Stahlberg (1921–1985), Gründerin des Stahlberg Verlags
 Jan Henrik Stahlberg (* 1970), deutscher Schauspieler
 Martin Stahlberg (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Walter Stahlberg (1863–1951), deutscher Geograf

Siehe auch:
 Stahlberger
 Ståhlberg